Harrysson ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Harrysson (* 1953), schwedische Schriftstellerin
 Per Harrysson (* 1967), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Harrison